Convento de San Gil puede referirse a:

 Convento de San Gil (Madrid)
 El Cuartel de San Gil de Madrid, se levantó en el edificio que iba a destinarse para Nuevo Convento de San Gil, y es allí donde se produjo la Sublevación del Cuartel de San Gil de 1866.
 Convento de San Gil (Toledo)
 Convento de San Gil (Alcalá de Henares), vulgo de los Gilitos, hoy centro cultural municipal.